Nyár. kan som auktorsförkortning betyda:

 Erasmus Julius Nyárády
 Erasmus Iuliu Nyárády

Robotskapade auktorsförkortningar